Невиправний брехун (фільм, 1973)
 Невиправний брехун (фільм, 2019)